Filiptschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Filiptschenko (1928–2022), sowjetischer Kosmonaut
 Juri Alexandrowitsch Filiptschenko (1882–1930), sowjetischer Genetiker